Макарівська сільська рада — Закарпатська область, Мукачівський район
 Макарівська сільська рада — Київська область, Іванківський район

Ліквідовані
 Макарівська сільська рада — Житомирська область, Попільнянський район
 Макарівська сільська рада — Одеська область, Ширяївський район